Pansa, fruit assecat
 Pansa, nom amb què es coneix l'herpes labial, erupció vírica cutània

 Biografies: Pansa (cognom), cognom romà:
 Luci Titini Pansa Sac, tribú amb potestat consolar el 400 aC i el 396 aC
 Quint Appuleu Pansa, cònsol el 300 aC 
 Gai Vibi Pansa, cònsol el 43 aC
 Luci Coriel·li Pansa, cònsol el 122